Iswor, Izvor, oder Izvoru , zu deutsch „Wasserquelle“ ist der Name mehrerer Orte:

in Bulgarien:
 Iswor (Burgas), ein Dorf in der Gemeinde Burgas
 Iswor (Widin), ein Dorf in der Gemeinde Widin
 Iswor (Pernik), ein Dorf in der Gemeinde Pernik
 Iswor (Plowdiw), ein Dorf in der Gemeinde Plowdiw
 Iswor (Sliwniza), ein Dorf in der Gemeinde Sliwniza

im Kosovo:
 Izvor (Kosovo), ein Dorf in der Gemeinde Novo Brdo

in Nordmazedonien:
 Izvor (Drugovo), ein Dorf in der Gemeinde Drugovo
 Izvor (Lipkovo), ein Dorf in der Gemeinde Lipkovo
 Izvor (Čaška), ein Dorf in der Gemeinde Čaška

in Rumänien:
 Izvor (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Izvor (Dolj), Dorf im Kreis Dolj

 Izvoru (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Izvoru (Cozieni), Dorf im Kreis Buzău
 Izvoru (Tisău), Dorf im Kreis Buzău
 Izvoru (Valea Lungă), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Izvoru (Vișina), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Izvoru (Gogoșari), Dorf im Kreis Giurgiu
 Izvoru (Vânătorii Mici), Dorf im Kreis Giurgiu
 Izvoru (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Izvoru (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Izvoru (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Izvoru (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

Daneben existieren noch mehrere Ortschaften mit zusammengesetzten Namen, die mit Izvoru beginnen.